est la formule brute de plusieurs isomères.

 galégine, numéro CAS 
 1-amidinopipéridine, numéro CAS 
 1-cyclopentylguanidine, numéro CAS 
 pipéridine-4-carboxamidine, numéro CAS 
 hexylazoture, numéro CAS 
 2-(2-méthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-1-yl)éthanamine, numéro CAS 
 7-hydrazino-3,4,5,6-tétrahydro-2H-azépine, numéro CAS 
 3-(1-isopropylhydrazino)propanenitrile, numéro CAS 
 bis(diméthylamino)acétonitrile, numéro CAS 
 1-méthyl-2,3,6,7-tétrahydro-1H-1,4-diazépin-5-amine, numéro CAS